Dürnrohr bezeichnet:

 Dürnrohr (Gemeinde Zwentendorf), Katastralgemeinde und Ortschaft von Zwentendorf an der Donau, Bezirk Tulln, Niederösterreich

nach diesem Standort wird weiters bezeichnet:
 das Kraftwerk Dürnrohr
 die Gleichstromkurzkupplung GK Dürnrohr
 das Umspannwerk Dürnrohr, von dem die GK Dürnrohr ein Bestandteil ist.
 die Müllverbrennungsanlage Dürnrohr